Хартенштайн ():

 Хартенштайн, Вернер (1908—1943) — немецкий подводник времён Второй мировой войны.
 Хартенштайн (Бавария) — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Хартенштайн (Саксония) — город в Германии, в земле Саксония.